Стоун, Ричард:
  — американский лютнист, музыкальный руководитель, педагог и музыкальный редактор.
 Стоун, Ричард (1913—1991) — английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1984 года.
 Стоун, Ричард (1928—2019) — американский политик и дипломат, сенатор США от Флориды (1975—1980), посол США в Дании (1991—1993).
  (1951—2001) — американский композитор.
  (род. 1951) — английский художник, автор официальных портретов королевы и ведущих политиков.